Hutě bezeichnet in Tschechien

 Hutě, Ortsteil von Cejle, Okres Jihlava
 Hutě (Černýšovice), Ortsteil von Černýšovice, Okres Tábor
 Hutě (Svojanov), Ortsteil von Svojanov, Okres Svitavy
 Hutě, Stadtviertel im Prager Ortsteil Kyje
 Hutě (Bělčice), Ansiedlung in der Gemeinde Bělčice, Okres Strakonice
 Hutě, Ansiedlung in der Gemeinde Hošťálkovy, Okres Bruntál
 Hutě, Ansiedlung in der Gemeinde Liberk, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Hutě, Weiler in der Gemeinde Žítková, Okres Uherské Hradiště
 Hutě, früherer Name der Gemeinde Oskava, Okres Šumperk
 Hutě pod Třemšínem, Ortsteil von Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram
 Hutě u Příbraze, Ansiedlung in der Gemeinde Příbraz, Okres Jindřichův Hradec
 Naturreservat Hutě bei Žítková in den Weißen Karpaten

 Dolní Hutě, Ansiedlung von Cejle, Okres Jihlava
 Horní Hutě, Ansiedlung von Cejle, Okres Jihlava
 Janový Hutě, Wüstung in der Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov
 Nové Hutě, Gemeinde im Okres Prachatice
 Nové Hutě, Wüstung in der Gemeinde Horní Stropnice, Okres České Budějovice
 Novosedelské Hutě, Ortsteil von Nemanice, Okres Domažlice
 Pokový Hutě, Wüstung in der Gemeinde Nové Hutě, Okres Prachatice
 Přední Hutě pod Třemšínem, Ansiedlung in der Gemeinde Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram
 Skelné Hutě, Ansiedlung in der Gemeinde Vítkovice v Krkonoších, Okres Semily
 Skelné Hutě, Wüstung in der Gemeinde Trstěnice u Mariánských Lázní, Okres Cheb
 Skleněné Hutě, Wüstung in der Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov

 Stříbrné Hutě, Ansiedlung in der Stadt Tábor, Okres Tábor
 Stříbrné Hutě, Wüstung in der Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov
 Svatojanské Hutě, Ansiedlung in der Gemeinde Pavlov u Ledče nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
 Zadní Hutě pod Třemšínem, Ansiedlung in der Gemeinde Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram